Luis Rodríguez oder Luis Rodriguez ist der Name folgender Personen:

* Luis Rodríguez (Boxer, 1937) (1937–1996), kubanischer Boxer
 Luis Rodríguez (Gitarrist) (* 1940), argentinischer Gitarrist
 Luis Rodríguez (Boxer, 1947) (* 1947), venezolanischer Boxer 
 Luis Rodriguez (Produzent) (* 1948), spanischer Musikproduzent
 Luis Rodriguez (Fußballspieler, 1965) (* 1965), chilenischer Fußballspieler
 Luis Rodríguez (Leichtathlet) (* 1966), spanischer Sprinter
 Luis Rodríguez (Baseballspieler) (* 1973), kubanischer Baseballspieler
 Luis Rodríguez (Fußballspieler, 1995) (* 1995), kolumbianischer Fußballspieler
 Luis Rodríguez (Fußballspieler, 1998) (* 1998), uruguayischer Fußballspieler
 Luis Rodríguez Alanís (* 1991), mexikanischer Fußballspieler
 Luis Rodríguez Olmo (* 1919), puerto-ricanischer Baseballspieler
 Luis Rodríguez Vega (* 1987), mexikanischer Fußballspieler

 Luis Aníbal Rodríguez Pardo (1915–2004), bolivianischer Geistlicher, Erzbischof von Santa Cruz de la Sierra
 Luis Fernando Rodríguez Velásquez (* 1959), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Cali
 Luis J. Rodriguez (* 1954), US-amerikanischer Autor 
 Luis Pérez Rodríguez (* 1974), spanischer Radrennfahrer

Luis Rodríguez steht für:
 Luis Rodríguez (Baja California), Ort in Mexiko

Siehe auch:
 Luís Rodrigues